Автоно́мов, Алексе́й:

 Автономов, Алексей Иванович (1890—1919) — советский военный деятель.
 Автономов, Алексей Станиславович (род. 1959)  — российский юрист.